Ron kan syfta på:

 ron  – anges som treställig språkkod för rumänska
 RON – valutakod för Rumänsk leu
 Ron – en förkortning för personnamnet Ronald

Geografi

Indien 

 Ron Taluk, underdistrikt, Karnataka, 
 Ron (ort i Indien), Karnataka, Gadag, 

Robotskapade Indienförgreningar